Tansablogo peut désigner :
 Tansablogo, la commune rurale située dans le département de Korsimoro au Burkina Faso.
 Tansablogo, la commune rurale située dans le département de Koubri au Burkina Faso.
 Tansablogo, la commune rurale située dans le département de Salogo au Burkina Faso.